Mors je lahko:
 Mors (mitologija)
 Mors (avtomobil)
 Mors (otok)
 wz.39 Mors (brzostrelka)

Glej tudi 
 MORS